MJC steht für:
 Maison des jeunes et de la culture
 Military Junior College
 Flughafen Man in der Elfenbeinküste, (IATA-Code)
 Mandarin Air (ICAO-Code), chinesische Fluggesellschaft

mjc steht für:
 San Juan Colorado (ISO-639-3-Code), Varietät des Pinotepa Mixtec, mixtekische Sprache

Abkürzung